Ricker ist Familienname folgender Personen:

 Anselm Ricker (1824–1902), österreichischer Pastoraltheologe
 Bruce Ricker (1942–2011), US-amerikanischer Dokumentarfilmer und Filmproduzent
 Gustav Ricker (1870–1948), deutscher Wissenschaftler und Arzt
 Maëlle Ricker (* 1978), kanadische Snowboarderin
 Percy Leroy Ricker (1878–1973), US-amerikanischer Botaniker und Pilzkundler

Sonstiges:
 Ricker-Canyon, Schlucht im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Ricker Dome, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Ricker Hills, Hügelgruppe im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Riker
 Rickert